La famille d'Armer (ou Darmer, Dalmario ou Armeri) est une famille patricienne de Venise, originaire du Cadore. Déjà présents dans la lagune dans une époque très ancienne, cette famille donna à la ville des tribuns. Ils furent inclus comme nobles à la clôture du Maggior Consiglio en 1297.

Cette famille s'éteignit en 1553 probablement avec Giacomo fils d'Alvise de Simon d'Armer, commandant de navire dans la guerre contre le turc de 1553 et sénateur de la Zonta. Alvise fut chef du Conseil des Dix et de la Zonta et provveditore del mare.

Notes

Famille de la république de Venise
Patronyme italien